A Temporada 2006/2007 da A1 Grand Prix foi a segunda realizada pela categoria. O campeonato teve inicio no dia 1 de outubro de 2006 em Zandvoort e encerramento no dia 29 de abril de 2007 em Brands Hatch.
A equipe da Alemanha foi a campeã com a Nova Zelândia sendo vice.

Resultados

Grandes Prêmios

Sistema de pontuação

Classificação 

Temporadas da A1 Grand Prix